Суперкубок Польщі з футболу 2021  — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2021 року між чемпіоном Польщі клубом Легія (Варшава) та володарем кубка Польщі клубом Ракув.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Польща
Події 17 липня
Липень 2021
Футбол